Kaliski est le nom de :

Toponymie
en Pologne :

 le powiat de Kalisz, en polonais : powiat kaliski
dans la voïvodie de Podlachie
 Kaliski, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Kaliski, village de la gmina de Paprotnia
 Kaliski, village de la gmina de Przesmyki